Miejscowości i ich części w Polsce
 Wg TERYT jest ich 20, w tym 3 podstawowe
 Nadole – część miasta Tarnobrzeg
 Nadole – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Żarnów 
 Nadole – część wsi Borówna w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Lipnica Murowana
 Nadole – część wsi Lipnica Górna w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Lipnica Murowana
 Nadole – część wsi Rajbrot w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Lipnica Murowana
 Nadole – część wsi Lewniowa w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Gnojnik
 Nadole – część wsi Iwkowa w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Iwkowa
 Nadole – część wsi Połom Mały w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Iwkowa
 Nadole – część wsi Binarowa w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Nadole – część wsi Kamionka Mała w woj., w pow. limanowskim, w gminie Laskowa
 Nadole – część wsi Laskowa w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Laskowa
 Nadole – część wsi Pisarzowa w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Nadole – część wsi Wysokie w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Nadole – część wsi Czermna w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Szerzyny
 Nadole – część wsi Szerzyny w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Szerzyny
 Nadole – część wsi Jodłowa w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Jodłowa
 Nadole – część wsi Święcany w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Skołyszyn
 Nadole – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Dukla 
 Nadole – część wsi Frącki w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby
 Nadole – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Gniewino

 Inne
 Nadole – wieś w Słowenii, w gminie Žetale